Saint-Lary kan syfta på:
 Saint-Lary, Ariège
 Saint-Lary, Gers